Biografies: Nicholas Metropolis (1915 – 1999), matemàtic, físic i informàtic greco-estatunidenc.
 Obres:
Metropolis (novel·la), obra de l'escriptora Thea Von Habour (1925,1926)
 Metropolis (pel·lícula), creació de Fritz Lang i Thea Von Habour (1927)
 Metropolis (musical), dirigit a Londres per Jerome Savary (1989)